Une crise en médecine est la manifestation aiguë d'une maladie.

En dehors des périodes de crise, la maladie peut être muette ou bien présenter des symptômes.

Pour un individu 

 État fébrile
 Collapsus
 Crise d'asthme
 Crise cardiaque
 Crise de foie
 Crise d'épilepsie ou crise d'absence
 Crise de tétanie
 Crise goutteuse

Pour une population 

 Pandémie
 Épidémie
 Risque pandémique

Services médicaux associés 

 Urgences 
 SAMU
 Réanimation

Terme médical
Sémiologie médicale